Das Quicken Loans 400 ist ein Rennen im NASCAR Sprint Cup und das erste von zweien auf dem Michigan International Speedway in Brooklyn, Michigan. Es geht über eine Distanz von 400 Meilen (643.737 km).

Geschichte 
Erstmals wurde das Rennen 1969 gefahren, es trug den Namen Motor State 500. 1970–1975 hieß es Motor State 400, mit Ausnahme des wegen der Ölkrise verkürzten Motor State 360 im Jahre 1974. Nach wechselnden  Namen und Sponsoren unter denen die Miller Brewing Company recht treu blieb (1984–1998) trug das Rennen 2005 den Namen Batman Begins 400. Am 19. Februar 2006 verkündete 3M, dass sie einen Dreijahresvertrag über die Namensrechte des Rennens abgeschlossen hätten. Nachdem das Rennen im Jahr 2006 3M Performance 400 presented by Post-It Picture Paper hieß, übertrug 3M mit Beginn der Saison 2007 das Sponsoring allerdings auf das andere Rennen in Michigan, das 3M Performance 400 und dieses Rennen wurde im Jahr 2007 Citizens Bank 400 genannt. Nach LifeLock 400 (2008/2009) und Heluva Good! Sour Cream Dips 400 (2010/2011) heißt es seit 2012 Quicken Loans 400.

Sieger

Einzelnachweise 

NASCAR-Sprint-Cup-Rennen
Sportveranstaltung in Michigan
Brooklyn (Michigan)